BBS este un acronim care s-ar putea referi la

Biologie 

 BBS -- Breeding Bird Survey, studiu general de monitorizare a statului și tendințelor diferitelor populații de păsări
 BBS -- Brittle Bone Society, societate de caritate de cercetare medicală din Marea Britanie

Computere și Internet 

 BBS -- Bulletin Board System, un anumit tip calculator dotat cu un anumit tip de software care permite utilizatorilor să intre în sistem utilizând o linie telefonică sau o conexiune telnet.
 BBS -- Be back soon, în română, Voi reveni imediat (curând), abrevierea unei expresii folosită în mesageria instantanee
 BBS -- Blum Blum Shub, generator de numere pseudo-aleator

Companii 

 BBS -- Bankenes Betalingssentral, companie norvegiană de clearing bancar
 BBS -- BBS Kraftfahrzeugtechnik AG, fabricant german de roți pentru automobile ultra-performante

Educație 

 BBS -- Bachelor of Business Studies, grad universitar

Mass media 

 BBS -- Baton Broadcast System, sistem canadian de stații de televiziune

Medicină 

 BBS -- Bardet-Biedl syndrome, defect genetic
 BBS -- Behavioral and Brain Sciences, periodic științific bazat pe revizuirea articolelor de către colegii de breaslă

Muzică 

 BBS -- Boom Boom Satellites, duo muzical japonez

Diverse 

 BBS -- Bronze Bauhinia Star, gradul cel mai jos al Ordinului Bauhinia Star din Hong Kong
 BBS -- Bender's Big Score, primul film de lungime standard (100 de minute sau mai mult) din seria filmelor Futurama

Acronime de trei litere